La saison 1991-1992 de 1. Bundesliga était la vingt-neuvième édition de la première division allemande.

Il s'agit également de la première saison du championnat d'Allemagne réunifiée. En effet aux dix-huit clubs issus du championnat de RFA ont été rajoutés les deux meilleurs clubs de la DDR-Oberliga ou championnat de RDA, afin d'intégrer au mieux les Allemands de l'Est. Ainsi, exceptionnellement, la 1. Bundesliga a compté vingt clubs lors de cette saison.

Le champion en titre, le FC Kaiserslautern, a donc tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-neuf autres meilleurs clubs du pays, désormais réunifié.

Chacun des vingt clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-neuf autres.

Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1991-1992.

C'est le VfB Stuttgart qui a été sacré champion d'Allemagne pour la quatrième fois de son histoire.

Les 20 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison 

Le FC Bayern Munich, champion en 1990 et vice-champion d'Allemagne la saison précédente, termine seulement à la  du classement.

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Ligue des champions 1992-1993.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1992-1993.

Les quatre places en Coupe UEFA 1992-1993 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

De plus, étant donné que le Werder Brême a remporté la Coupe des coupes 1991-1992, le club a été qualifiés d'office pour pouvoir défendre son titre la saison prochaine.

Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 

 (en) Allemagne RSSSF
 (en)/(de) Site officiel

1991-1992
Allemagne 1991-1992
Allemagne 1991-1992